Rho1 Cephei ou ρ1 Cephei
 Rho2 Cephei ou ρ2 Cephei